Kanton Reims-1
 Kanton Reims-2
 Kanton Reims-3
 Kanton Reims-4
 Kanton Reims-5
 Kanton Reims-6
 Kanton Reims-7
 Kanton Reims-8
 Kanton Reims-9
 Kanton Reims-10